Ruelle Sainte-Marguerite peut désigner notamment :
 la ruelle Sainte-Marguerite, une voie de Strasbourg
 la ruelle Sainte-Marguerite, une voie de Luçon.